Palazzo a Prato - edificio di Trento scomparso
Palazzo a Prato - edificio di Pergine Valsugana
Palazzo a Prato - edificio di Piazzo, Segonzano